A Temporada da Deutsche Tourenwagen Masters de 2003 foi a quarta temporada do formato masters. A série teve dez rodadas. O alemão Bernd Schneider conquistou o título.

Times e pilotos

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
2003 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 2003